Экельн (нем. Eckeln) — местность в германской земле Северный Рейн-Вестфалия, и немецкая фамилия:

 Экельн, Фёдор Андреевич фон — Георгиевский кавалер; полковник; № 937 (511); 26 ноября 1792;
 Экельн, Филипп Филиппович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 3318; 12 декабря 1817;
Также:

 Еккельн (Ёккельн), Фридрих Август (нем. Friedrich Jeckeln;  1895 — 1946) — руководящий сотрудник СС и полиции нацистской Германии, военный преступник. Обергруппенфюрер СС и генерал полиции, высший руководитель СС и полиции рейхскомиссариатов «Украина» и «Остланд». Руководил широкомасштабным уничтожением евреев в Прибалтике, Белоруссии и Украине. Публично повешен в 1946 г. в Риге после судебного процесса.